Austin Point bezeichnet:

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Austin Point (Alabama)
 Austin Point (Berg, Oregon)

Landspitzen in den Vereinigten Staaten:
 Austin Point (North Carolina)
 Austin Point (Landspitze, Oregon)
 Austin Point (Washington)